Glässner oder Glaessner ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Glaessner (1878–1928), böhmischer Chemiker
 Erika Glässner (1890–1959), deutsche Schauspielerin
 Gert-Joachim Glaeßner (* 1944), deutscher Politologe
 Martin Glaessner (1906–1989), österreichisch-australischer Paläontologe, Mikropaläontologe und Geologe

Siehe auch: Glessner, Glassner, Glæsner